Американський штат Кентуккі поділяється на 120 округів.

Кентуккі